Pekansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pekansaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,79, long 25,82), 
 Pekansaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,87, long 26,04), 
 Pekansaari (ö i Lappland), Tornedalen, 
 Pekansaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Pekansaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,76, long 28,71), 
 Pekansaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,14, long 29,64), 
 Pekansaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Pekansaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,70, long 28,79), 
 Pekansaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,48, long 28,75), 
 Pekansaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Pekansaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Pekansaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,88, long 27,68), 
 Pekansaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Pekansaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,64, long 27,91), 

Robotskapade Finlandförgreningar